Asian Tour 2014/2015 – Turniej 3 (znany także jako Xuzhou Open 2015) − ósmy turniej snookerowy wchodzący w skład cyklu Players Tour Championship w sezonie 2014/2015. Turniej ten rozegrany zostanie w dniach 20-24 stycznia 2015 w Xuzhou Olympic Centre w mieście Xuzhou w Chinach.

Nagrody 
Zwycięzca: £ 10 000 
II miejsce: £ 5 000 
Półfinalista: £ 2 500 
Ćwierćfinalista: £ 1 500 
Runda 4: £ 1 000 
Runda 3: £ 600 
Runda 2: £ 200 

Pula nagród: £ 50 000

Drabinka turniejowa

Sekcja 1

Sekcja 2

Sekcja 3

Sekcja 4

Sekcja 5

Sekcja 6

Sekcja 7

Sekcja 8

Finały

Breaki stupunktowe turnieju 
 136, 113, 107  Thepchaiya Un-Nooh 
 134, 130, 119  Zhou Yuelong
 120  Craig Steadman
 119, 119  Sean O’Sullivan
 119  Li Yujin
 110  Alfie Burden
 109  Noppon Saengkham
 108  Graeme Dott
 104  Joe Perry
 104  Mark Williams
 102  Fang Xiongman
 101  Luo Honghao

Linki zewnętrzne 
 AT 3

Players Tour Championship 2014/2015
2015 w Chinach